Il Festival olimpico estivo della gioventù europea 2015 è la 13ª edizione della manifestazione multisportiva organizzata dai Comitati Olimpici Europei. Si svolge a Tbilisi, in Georgia, dal 26 luglio al 1 agosto 2015.

Discipline

Calendario

Risultati

Atletica leggera

Ciclismo

Ginnastica artistica

Judo

Nuoto

Pallacanestro

Torneo maschile

Torneo femminile

Pallamano

Torneo maschile

Torneo femminile

Pallavolo

Torneo maschile

Torneo femminile

Tennis

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

Competizioni sportive a Tbilisi
 
Sport nel 2015